Mojmír Božík, slovaški hokejist, * 26. februar 1962, Košice, Slovaška.

Božík je kariero začel pri klubu HK Košice v češkoslovaški ligi. V nadaljevanju kariere je igral še za klube Jokerit Helsinki in Hermes Kokkola v finski ligi, Mora IK v švedski ligi, HC Reims in Anglet Hormadi v francoski ligi ter HK ŠKP Poprad in 32 Liptovský Mikuláš v slovaški ligi. Leta 1986 je bil kot 231. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1988 in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 7
| 9
| 16
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 49
| 9
| 14
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 2
| 11
| 13
| -13
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 34
| 3
| 9
| 12
| +13
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hermes Kokkola
| Finska 3. liga
| 92/93
|
| 12
| 1
| 9
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hermes Kokkola
| Finska 2. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 20
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 32
| 4
| 12
| 16
|
| 46
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 94/95
|
| 28
| 3
| 12
| 15
|
| 32
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 95/96
|
| 26
| 1
| 2
| 3
|
| 34
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 32
|-
| HK ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 47
| 3
| 12
| 15
| -12
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 97/98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anglet Hormadi
| Francoska liga
| 97/98
|
| 34
| 5
| 9
| 14
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anglet Hormadi
| Francoska liga
| 98/99
|
| 37
| 4
| 6
| 10
| -16
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 99/00
|
| 20
| 0
| 5
| 5
| -10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 439
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | -34
| bgcolor="#7FFF00" | 472
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti HK Košice
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Hermes Kokkola
Hokejisti Mora IK
Hokejisti HC Reims
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti Anglet Hormadi